Estação Santa Luzia (Metrorec) — estação de metrô do Recife, Pernambuco, Brasil
 Estação Santa Luzia (CTB) — estação de trens urbanos de Salvador, Bahia, Brasil
 Estação Ferroviária de Santa Luzia — estação na Linha do Tua (encerrada), Portugal
 Qualquer das duas estações do Elevador de Santa Luzia, Portugal

Santa Luzia